František Makovička může být:

 František Makovička (keramik) (1889–1970) – český malíř, pedagog, keramik
 František Makovička (1857) (1857–1922) – český malíř, řezbář